Csehország
 Kladruby, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Kladruby, település a Közép-csehországi kerület Benešovi járásában
 Kladruby, település a Plzeňi kerület Rokycanyi járásában
 Kladruby, település a Plzeňi kerület Tachovi járásában
 Kladruby, település az Ústí nad Labem-i kerület Teplicei járásában
 Kladruby nad Labem, település a Pardubicei járásban